57-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

 57-й особый корпус (СССР) (1937 год — 1939 год).
 57-й армейский корпус — оперативно-тактическое формирование, существовавшее в составе Сибирского военного округа.

Моторизованные корпуса

 57-й моторизованный корпус (вермахт)

Танковые корпуса

 57-й танковый корпус (вермахт)